Луис Эдвард Куэн (, 2 апреля 1901 — 30 марта 1981) — американский прыгун в воду, олимпийский чемпион.

Луис Куэн родился в 1901 году в Портленде, штат Орегон. Дважды побеждал в чемпионате штата, в 1919 году стал чемпионом США среди юниоров. В 1920 году на Олимпийских играх в Антверпене Луис Куэн стал чемпионом в прыжках с 3-метрового трамплина.

Впоследствии Луис Куэн поступил в Университет штата Орегон, окончил Northwestern Law School и занимался юриспруденцией в штате Орегон. В течение 30 лет он был клерком в Multnomah County Circuit Court. Во время войны служил инструктором во флоте.

Ссылки 
 

 Профиль на сайте Зала Славы мирового плавания
 Профиль на сайте Зала спортивной славы Орегона
 Cody Sets Styles In Nations Diving

Прыгуны в воду США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по прыжкам в воду
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1920 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Тренеры США
Похороненные в Орегоне